The Trees They Grow So High (также издавался под названием Early One Morning) — дебютный студийный альбом британской певицы Сары Брайтман, выпущенный в 1988 году на лейбле EMI Records.

Альбом представляет собой сборник европейских народных песен в обработке Бенджамина Бриттена, аккомпанировал певице пианист Джоффри Парсонс.

Список композиций

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 



Альбомы Сары Брайтман
Альбомы EMI Records
Дебютные альбомы 1988 года